Ро́берт Мак (; ) — словацкий футболист, полузащитник клуба «Ференцварош» и сборной Словакии. Участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов.

Клубная карьера 

Мак начал свою карьеру в детской команде братиславского «Слована». В возрасте 13 лет его заметили скауты английского «Манчестер Сити» и пригласили в юношескую академию клуба. За юниорскую команду «Сити» он выступал вместе со своими соотечественниками Владимиром Вайссом и Филипом Ментелем. За резервную команду Роберт дебютировал в 17 лет, но у него не было возможности дебютировать за основной состав из-за высокой конкуренции.

11 июня 2010 года Мак подписал трехлетний контракт с немецким «Нюрнбергом». 28 августа в поединке против «Фрайбурга» Роберт дебютировал в Бундеслиге, выйдя на замену вместо Майка Франца. 11 ноября в поединке против «Кайзерслаутерна» Роберт забил свой первый гол за клуб.

В июле 2014 года Мак перешёл в греческий ПАОК. 24 августа в матче против «Каллони» он дебютировал в греческой Суперлиге. 31 августа в поединке против «Платаниаса» Роберт забил первый гол за новую команду. 20 августа в отборочном матче Лиги Европы против датского «Брондбю» он сделал хет-трик. В поединках группового турнира Лиги Европы Мак отметился голами против дортмундской «Боруссии» и российского «Краснодара».

22 июля 2016 года Роберт подписал контракт сроком на 4 года с петербургским «Зенитом». Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. 6 августа в матче против «Уфы» Мак дебютировал в РФПЛ, заменив во втором тайме Луку Джорджевича. В сентябре в поединке против тульского «Арсенала» Роберт забил свой первый гол за «Зенит». 20 октября в матче Лиги Европы против ирландского «Дандолка» он забил гол, который переломил ход неудачно складывающегося поединка. Летом 2017 года Мак на правах аренды вернулся в ПАОК. Летом 2018 года Роберт вернулся в «Зенит». 16 августа в матче квалификации Лиги Европы против минского «Динамо» он сделал «дубль».

В начале 2020 года Мак перешёл в турецкий «Коньяспор», подписав контракт на полгода. 1 февраля в матче против «Антальяспора» он дебютировал в турецкой Суперлиге. Летом того же года на правах свободного агента Мак подписал контракт с венгерским клубом «Ференцварош». 4 октября в матче против «Академия Пушкаша» он дебютировал в чемпионате Венгрии. 14 марта 2021 года в поединке против «Пакша» Роберт забил свой первый гол за «Ференцварош». По итогам сезона он стал чемпионом Венгрии.

Карьера в сборной 
Мак выступал за молодёжную сборную страны. 6 февраля 2013 года в товарищеском матче против сборной Бельгии Роберт дебютировал за сборную Словакии, выйдя на замену вместо Мирослава Стоха. 15 ноября в поединке против сборной Польши Мак забил свой первый гол за национальную команду.

8 сентября в отборочном матче чемпионата Европы 2016 против сборной Украины Роберт забил единственный гол во встрече и помог сборной Словакии начать квалификацию с победы.

17 ноября 2015 года в матче против сборной Исландии Мак сделал «дубль» и помог своей сборной переломить неудачно складывающийся поединок.

В 2016 году Мак в составе сборной принял участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против команд Уэльса, России и Англии.

В 2021 году Мак принял участие в чемпионате Европы 2020. На турнире он принял участие в матчах против команд Польши, Швеции и Испании.

Голы за сборную Словакии

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: 45 матчей / 10 голов; 23 победы, 10 ничьих, 12 поражений.'

 Достижения Командные ПАОК
 Обладатель Кубка Греции: 2017/18

 «Зенит»
 Чемпион России: 2018/19

«Ференцварош»
 Чемпион Венгрии (2): 2020/21, 2021/22Индивидуальные Награда Петра Дубовского (2'''): 2011, 2012

Примечания 

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Словакии по футболу
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Ференцварош»